

Codici 
 VZ – codice vettore IATA di MyTravel Airways

Altro 
 VŽ – targa automobilistica di Varasdino (Croazia)